Nicolas Picard, appelé aussi Nicolas Picard-Dreyfuss est un réalisateur et producteur français ;
 Nicolas Picard est un designer québécois ;

Notes et références